Diogene Valotti – politico italiano
 Giulio Valotti – architetto e religioso italiano
 Ivana Valotti – organista italiana
 Luigi Valotti – aviatore italiano